Desirae Krawczyk și Joe Salisbury au fost campionii en-titre, dar Krawczyk concurează cu Neal Skupski, deoarece Salisbury a ales să nu-și apere titlul.

Ena Shibahara și Wesley Koolhof au învins în finală pereche Ulrikke Eikeri și Joran Vliegen cu scorul de 7–6(7–5), 6–2 câștigând titlul la dublu mixt.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
 Roland-Garros 2022
 (ATP) tournament profile

Mixt
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022